Division One South & West is een van de twee tweede divisies van de Southern Football League, en maakt deel uit van het achtste niveau in de Engelse voetbalpiramide. De divisie is ook bekend onder de sponsornaam Evo-Stik League Division One South & West.

De divisie bestaat onder de huidige naam sinds het seizoen 2006/07. Eerder bestond een vergelijkbare divisie onder de namen Eastern Division, Southern Division en Division One South.

De kampioen van Division One South & West en de winnaar van de play-offs, die worden gespeeld tussen de nummers twee tot en met vijf op de eindranglijst, promoveren naar de Premier Division. De onderste twee clubs degraderen naar een competitie op het negende niveau. De indeling hiervan is afhankelijk van de geografische ligging van de betreffende clubs.

Overzicht van clubs in het seizoen 2017/18

Vorige winnaars
2006/07 Bashley
2007/08 Farnborough
2008/09 Truro City
2009/10 Windsor & Eton
2010/11 AFC Totton
2011/12 Bideford
2012/13 Poole Town
2013/14 Cirencester Town
2014/15 Merthyr Town
2015/16 Cinderford Town

Referenties
Officiële website

Engelse voetbalcompetitie